

Населені пункти та їхні частини
 Подленже — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Подленже — село в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Подленже — село в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подленже — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подленже — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Подленже — частина села Ракувка в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Подленже — частина села Воловиці в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки